Baureihe 41 steht für:
 CFL-Baureihe 41, Tenderlokomotiven der luxemburgischen Staatsbahn, siehe Preußische T 13 (Bauart Union) 
 DR-Baureihe 41, Güterzug-Dampflokomotiven der Deutschen Reichsbahn
 MÁV-Baureihe 41, Zahnrad-Tenderlokomotiven der ungarischen Staatsbahnen, siehe MÁV TIVb